Paret puede referirse a:
 Eduardo Paret Pérez
 Luis Paret y Alcázar
 María Beatriz Paret
 Pedro Montengón y Paret